Jméno Karl Wagner má více nositelů: